Андронико Яп (; 9 августа 1961 — 1990) — филиппинский шахматист, международный мастер (1983).

Участник ряда международных турниров.

В составе сборной Филиппин участник шахматных олимпиад 1982 и 1984 гг. Также в составе национальной сборной трехкратный победитель командных чемпионатов Азии по шахматам (еще в одном чемпионате со сборной завоевал серебряную медаль).

В 1977 г. представлял Филиппины на юношеском чемпионате мира.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Филиппин
Шахматисты XX века